Le sigle PS peut signifier :

En français 
, un parti politique présent dans plusieurs pays (Belgique, France, Suisse) ; le Premier secrétaire de ce parti ;
Passage supérieur, pour les ouvrages d'art (on voit le long des autoroutes PS1, PS2) ;
Petite section, une des classes de l'école maternelle en France ;
Programmation structurée, une méthode de conception de programmes informatiques ;
 Professionnel de santé en Médecine
P.S., une marque de motocycles des années 1920 ;
 Premier secours (sur les plaques d'immatriculation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris) ;
, abrégé en « p.s. » (le plus souvent) ou « p.-s. » (moins fréquemment) dans le langage écrit ;
Public Sénat, chaîne de la TNT française ;
 Produit scalaire, en mathématiques ;
 Phobie sociale (ou anxiété sociale), un trouble anxieux ;
 parc de stationnement

En anglais 
 , un logiciel de création graphique et retouche photo d'Adobe
, une console de jeu de Sony
, une console portable inventée par Sony
, un jeu de Sony Online Entertainment
Proton Synchrotron, un synchrotron à protons du CERN
, une pratique de lycée qui consiste à faire tourner un stylo entre ses doigts
 Paleontological Society, le nom en anglais de la Société de Paléontologie

Autres langues 
PS est le sigle de «  » en allemand, l'équivalent de cheval-vapeur ;
PS est aussi le sigle de , un parti politique letton ;
, un parti autonomiste sarde.

Code 
PS est un code, qui signifie :
 Le polystyrène, selon la norme ISO 1043 (liste des plastiques).
 L'État de Palestine, selon :
 la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 la liste des codes alpha-2 de la norme ISO 3166-1 ;
 la liste des domaines Internet de premier niveau (sous la forme .ps).
 La compagnie aérienne Ukraine International Airlines selon la norme IATA.
 Le pachto, selon la norme ISO 639-1 (noms de langues).

Symbole 
PS est un symbole, qui signifie :
 pétasiemens, unité de mesure de conductance électrique.

Ps est un symbole, qui signifie :
 pétaseconde, unité de mesure de temps ;
 positronium, atome exotique constitué d'un d'un électron et d'un positon.

pS est un symbole, qui signifie :
 picosiemens, unité de mesure de conductance électrique.

ps est un symbole, qui signifie :
 picoseconde, unité de mesure de temps.

Informatique 
 L'extension .ps d'un fichier signifie qu'il est en format d'impression (ou de description)  ;
 .ps est le domaine national de premier niveau des URL pour la Palestine ;
ps est une commande Unix, qui indique les processus en cours d'exécution ;
 ;
 PS, abréviation pour  ou PowerShell.

Au cinéma 
  est un film est-allemand de Roland Gräf sorti en 1979.
 P.S. est un film américain de Dylan Kidd, sorti en 2004.

Code